Zanesville – centro abitato statunitense nello stato dell'Illinois
 Zanesville – centro abitato statunitense nello stato dell'Indiana
 Zanesville – centro abitato statunitense nello stato dell'Ohio